Az 1985-ös wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét a német Boris Becker nyerte az amerikai Kevin Curren előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  John McEnroe (Negyeddöntős)
  Ivan Lendl (Negyedik kör)
  Jimmy Connors (Elődöntős)
  Mats Wilander (Első kör)
  Anders Jarryd (Elődöntős)
  Pat Cash (Második kör)
  Joakim Nyström (Harmadik kör)
  Kevin Curren (Döntős)

  Johan Kriek (Harmadik kör)
  Aaron Krickstein (Első kör)
  Yannick Noah (Harmadik kör)
  Miloslav Mecir (Első kör)
  Eliot Teltscher (Második kör)
  Stefan Edberg (Negyedik kör)
  Tomas Smid  (Második kör)
  Tim Mayotte (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1985 a teniszben